Le Petit Soldat est un film muet français de Louis Feuillade (1909).
 Le Petit Soldat est un court-métrage français de Paul Grimault (1947).
 Le Petit Soldat est un film français de Jean-Luc Godard (1960).
 Le Petit Soldat (Lille Soldat) est un film de Annette K. Olesen (2009).

Voir aussi